Gewehr steht für:

 eine Schusswaffe, siehe Gewehr
 Zähne und Krallen von Tieren, siehe Gewaff
 lokale Form des Namens Goar
 alte Form für Blankwaffen Seitengewehr

Gewehr ist der Familienname von:
 Hans Georg Gewehr (1908–1976), deutscher SA-Führer

Siehe auch: